Любляна — місто, столиця Словенії
 Любляна — громада в центральній Словенії
 Любляна — аеропорт Любляни
 Любляна — вокзал у Любляні
 Любляна — провінція Королівства Італія, а потім нацистської Німеччини